VIII. (8.) Korps bzw. VIII. Armeekorps steht unter anderem für folgende militärische Großverbände:

 VIII. Armee-Korps (Deutscher Bund)
 VIII. Armee-Korps (Deutsches Kaiserreich)
 8. Korps (Österreich-Ungarn)
 VIII. Armeekorps (Wehrmacht)
 VIII Corps (Vereinigtes Königreich)
 VIII Corps (Vereinigte Staaten)
 VIII Corps (PE) (Spanisch-Amerikanischer und Philippinisch-Amerikanischer Krieg)
 VIII Corps (ACW) = American Civil War
 VIII. Korps (Türkei)